Milia steht für:
 
 Evangelista Di Milia (1842–1901), italienischer Geistlicher und Bischof von Lecce
 Milia passuum, alte römische Längeneinheit
 Milia (Katerini), Siedlung in der Gemeinde Katerini, Griechenland
 Milien, Hautgrieß